Maurice Guérin peut désigner :

 Maurice de Guérin (1810-1839), écrivain et poète français ;
 Étienne François Maurice Guérin (1861-1951), militaire français ;
 Maurice Guérin (1887-1969), homme politique français.